Sump kan syfta på:

 Sump – en behållare som sänks ner i vattnet för att förvara levande fisk eller kräftor.
 Kaffesump – fasta rester av kaffe efter tillagningen
 Sumpmark –  mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan
 Oljesump – en plats för att samla upp olja eller andra vätskor i en motor
 Badsump – en inhägnad, insynsskyddad äldre typ av badplats